Оляновка — населённые пункты на Украине:

 Оляновка — село, Марьевский сельский совет, Магдалиновский район, Днепропетровская область.
 Оляновка — село, Новомажаровский сельский совет, Зачепиловский район, Харьковская область.